Стърлинг може да се отнася за:
 Британска лира, парична единица
 Брус Стърлинг (р. 1954), американски писател
 Стърлинг (бомбардировач), британски бомбардировач
 Стърлинг (автомобил), марка автомобили
 Стърлинг (област), област в Шотландия
 Стърлинг (замък), замък в Шотландия от XІІІ в.
 Стърлинг (сплав)
 Градове
 Стърлинг (Шотландия), град в Шотландия
 В Съединените щати
 Стърлинг (Вирджиния)
 Стърлинг (Илинойс)
 Стърлинг (Колорадо)